Кубок Сербии по футболу 2009/2010 годов () — 4-й розыгрыш Кубка Сербии по футболу.

Предварительный раунд

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика кубка на сайте soccerway.com

2009/2010
Спорт в Сербии в 2009 году
Спорт в Сербии в 2010 году
Футбол в Европе в 2009 году
Футбол в Европе в 2010 году
Сербия